Ketil, Ketill ou Kettil est un anthroponyme et un prénom d'origine scandinave, dérivé du vieux norrois ketill « chaudron » (proche notamment de l'islandais ketill, du suédois kittel, du danois kedel et de l'anglais kettle), et notamment porté par :

Personnages historiques 
 Ketill au Nez plat (), roi viking des Îles ;
 Ketil (), chef viking ;
 Ketill Þorsteinsson (mort en 1145), évêque de Hólar, en Islande ;
 Ketille (mort vers 1150), saint catholique danois ;
 Kettil Karlsson Vasa (1433–1465), évêque de Linköping, en Suède, et régent du royaume de Suède.

Personnalités contemporaines 
  (1900–1978), athlète norvégien ;
 Ketil Bjørnstad (né en 1952), compositeur et écrivain norvégien ;
  (1884–1970), homme politique norvégien ;
 Ketil Solvik-Olsen (né en 1972), homme politique norvégien ;
  (né en 1956), chanteur norvégien.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 , montagne du Groenland.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom scandinave